Wilhelm Diefenbach ist der Name von

* Wilhelm Diefenbach (Politiker) (1869–1929), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Diefenbach (Politiker, 1895)
 Wilhelm Diefenbach (Richter) (* 1933), deutscher Richter
 Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913), deutscher Maler und Sozialreformer